Emiliano Zapata kan syfta på:
 Emiliano Zapata - mexikansk politiker och revolutionär (1879–1919)

Geografi

Mexiko 
 Emiliano Zapata, Tierra Blanca, 
 Emiliano Zapata, Emiliano Zapata (Morelos), 
 Emiliano Zapata, Tabasco kommun, 
 Emiliano Zapata, Santiago Sochiapan, 
 Emiliano Zapata, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Emiliano Zapata, Villa de Zaachila, 
 Emiliano Zapata (kommunhuvudort), 
 Emiliano Zapata, Emiliano Zapata (Tlaxcala), 
 Emiliano Zapata, Marqués de Comillas, 
 Emiliano Zapata, Pijijiapan, 
 Emiliano Zapata, Yucatán, Tizimín, 
 Emiliano Zapata, Tres Valles, 
 Emiliano Zapata, Hueyapan de Ocampo, 
 Emiliano Zapata, Ixtlahuaca, 
 Emiliano Zapata, Hueypoxtla, 
 Emiliano Zapata, Fresnillo, 
 Emiliano Zapata, Coronado, 
 Emiliano Zapata, Namiquipa, 
 Emiliano Zapata, Jiménez, 
 Emiliano Zapata, Villa de Cos, 
 Emiliano Zapata, San Fernando (Tamaulipas), 
 Emiliano Zapata, Sonora, San Luis Río Colorado, 
 Emiliano Zapata kommun, Hidalgo, 
 Emiliano Zapata kommun, Morelos, 
 Emiliano Zapata kommun, Tabasco, 
 Emiliano Zapata kommun, Tlaxcala, 
 Emiliano Zapata kommun, Veracruz, 
 Emiliano Zapata, Gómez Farías, 
 Emiliano Zapata, Ixhuatlán de Madero, 
 Emiliano Zapata, Chicontepec, 
 Emiliano Zapata, Valle de Zaragoza, 
 Emiliano Zapata, La Paz, 
 Emiliano Zapata, Salinas Victoria, 
 Emiliano Zapata, Baja California, Ensenada, 
 Emiliano Zapata, Cihuatlán, 
 Emiliano Zapata, Bella Vista, 
 Emiliano Zapata, Yautepec, 
 Emiliano Zapata, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
 Emiliano Zapata (östra Las Margaritas kommun), 
 Emiliano Zapata, Tamuín, 
 Emiliano Zapata, San Rafael, 
 Emiliano Zapata, Jalapa, 
 Emiliano Zapata (Albia), 
 Emiliano Zapata, Socoltenango, 
 Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, 
 Emiliano Zapata, Huitiupán, 
 Emiliano Zapata, Yajalón, 
 Emiliano Zapata, Santa Cruz Mixtepec, 
 Emiliano Zapata, Omealca, 
 Emiliano Zapata, Ixtacomitán, 
 Emiliano Zapata, Zongolica, 
 Emiliano Zapata, Tlayacapan, 
 Emiliano Zapata, Juchitán de Zaragoza, 
 Emiliano Zapata, Tenabo, 
 Emiliano Zapata, Centla, 
 Emiliano Zapata, Chilchotla, 
 Emiliano Zapata, Huatlatlauca, 
 Emiliano Zapata, Epatlán, 
 Emiliano Zapata, Catazajá, 
 Emiliano Zapata, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 Emiliano Zapata, Guanajuato, Abasolo, 
 Emiliano Zapata, Miacatlán, 
 Emiliano Zapata, Soyaló, 
 Emiliano Zapata, Emiliano Zapata (Tabasco), 
 Emiliano Zapata, Texistepec, 
 Emiliano Zapata, Tuzantán, 
 Emiliano Zapata, Tacotalpa, 
 Emiliano Zapata, Minatitlán, 
 Emiliano Zapata, Montecristo de Guerrero, 
 Emiliano Zapata, Senguio, 
 Emiliano Zapata, Tila, 
 Emiliano Zapata (västra Ocosingo kommun), 
 Emiliano Zapata, Chalchihuitán, 
 Emiliano Zapata, Sinaloa, Rosario, 
 Emiliano Zapata, San Fernando (Chiapas), 
 Emiliano Zapata, Bochil, 
 Emiliano Zapata, Ixhuatán, 
 Emiliano Zapata, Cuichapa, 
 Emiliano Zapata (nordvästra Ocosingo kommun), 
 Emiliano Zapata, Tapachula, 
 Emiliano Zapata, Amatán, 
 Emiliano Zapata, Huejotzingo, 
 Emiliano Zapata, Reforma, 
 Emiliano Zapata, El Arenal, 
 Emiliano Zapata, Santa María Jacatepec, 
 Emiliano Zapata, Candelaria, 
 Emiliano Zapata (centrala Ocosingo kommun), 
 Emiliano Zapata, San Pedro Ixcatlán, 
 Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
 Emiliano Zapata, Misantla, 
 Emiliano Zapata, Altamirano, 
 Emiliano Zapata, Mapastepec, 
 Emiliano Zapata, Santo Tomás Ocotepec, 
 Emiliano Zapata, Mazatán, 
 Emiliano Zapata, Suchiate, 
 Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, 
 Emiliano Zapata, Sabanilla, 
 Emiliano Zapata, Juan Rodríguez Clara, 
 Emiliano Zapata, Tamazunchale, 
 Emiliano Zapata, Zaragoza, 
 Emiliano Zapata, El Carmen, 
 Emiliano Zapata, Sitalá, 
 Emiliano Zapata, Cuyoaco, 
 Emiliano Zapata, Mixtlán, 
 Emiliano Zapata, Salto de Agua, 
 Emiliano Zapata, Jilotepec, 
 Emiliano Zapata, La Reforma, 
 Emiliano Zapata, Las Choapas, 
 Emiliano Zapata, Epitacio Huerta, 
 Emiliano Zapata, Uxpanapa, 
 Emiliano Zapata, Huaquechula, 
 Emiliano Zapata, Tamasopo, 
 Emiliano Zapata, Villa García, 
 Emiliano Zapata, Escárcega, 
 Emiliano Zapata, Sayula de Alemán, 
 Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, 
 Emiliano Zapata, Villaflores, 
 Emiliano Zapata, Nuevo Morelos, 
 Emiliano Zapata (västra Las Margaritas kommun), 
 Emiliano Zapata (La Preciosa), 
 Emiliano Zapata, Nochistlán de Mejía, 
 Emilano Zapata (Las Jaulas), 
 Emiliano Zapata, Motozintla, 
 Emiliano Zapata, Jáltipan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar